Applegate puede referirse a:
 Personas:
 Andrew J. Applegate (1833-1870), político estadounidense, vicegobernador de Alabama;
 Elmer Ivan Applegate (1867-1949), botánico estadounidense;
 K. A. Applegate (n. 1965), escritora estadounidense;
 Christina Applegate (n. 1971), actriz estadounidense;
 Jeremy Applegate (1965-2000), actor estadounidense;

 Lugares:

 Applegate (California), Estados Unidos;
 Applegate (Michigan), Estados Unidos;
 Applegate (Oregón), Estados Unidos;
 Río Applegate en Oregon
 lago Applegate, en el río Applegate;
 Applegate Valley, en el río Applegate;

 Otros:
 Applegate Trail, una pista de los pionero a través del Territorio de Oregón;
 lengua applegate,  una lengua en el grupo atabaskano;
 Applegate (tribu),un pueblo de nativos americanos.
 Applegate Valley AVA, una American Viticultural Area;